Абрамов Вадим Карленович (1962) — радянський футболіст і узбецький футбольний тренер.
 Абрамов Вадим Олександрович (1980) — український телеведучий, актор, стиліст, ді-джей та шоумен.